

Sigle 
 California Highway Patrol  – polizia autostradale dello stato della California
 Combined Heat and Power  – cogenerazione 
 Cumhuriyet Halk Partisi  – Partito Popolare Repubblicano,  partito politico turco

Codici 
 chp – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua chipewyan
 CHP – codice ISO 3166-2:MX del Chiapas (Messico)